Масанчи () — село в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Административный центр Масанчинского сельского округа. Находится вблизи границы с Киргизией, примерно в 46 км к востоку-юго-востоку (ESE) от села Кордай, административного центра района. Код КАТО — 314847100.

Население 
В 1999 году численность населения села составляла 8 926 человек (4 527 мужчин и 4 399 женщин). 

По данным переписи 2009 года, в селе проживало 13 606 человек (6 914 мужчин и 6 692 женщины).

В настоящее время население досигло 20 тыс жителей.

В Масанчи — 90% дунгане, 5% казахи, 5% русские.

История 
Основана на месте дунганского села Иньпан 1878 году. До 1965 года называлось Каракониз или Каракунуз.

Дунгане 

Село является своеобразной «столицей» среднеазиатских, в том числе казахстанских, дунган. В Доме культуры села Масанчи располагается музей истории дунганского народа. Ежегодно здесь, а также в селе Сортобе проводился праздник «День дунганского этноса». При поддержке Ассоциации дунган Казахстана (АДК), в селе был открыт памятник Биянху.

Конфликт 

7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайском районе Жамбылской области по причине провокации и разжигание межэтнических конфликтов, произошла массовая бойня, в которой пострадали в основном лица дунганской национальности. Из-за перепалки двух простых людей конфликт перерос в грабеж и нападение на село Масанчи. Вопрос был урегулирован в ближайшее время! С обеими сторонами специальная комиссия по борьбе с данным фактом ЧП, был проведен профилактический разговор!

11 дунган погибли, которые вышли защищать своих родных и близких!, 40 ранены, 30 домов и 23 автомобиля сожжены.

Примечания 

Населённые пункты Кордайского района